Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2003 des Internationaux de France de tennis qui s'est tenue du 26 mai au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par la paire américaine composée des frères Bob Bryan et Mike Bryan. Ils battent en finale la paire Paul Haarhuis - Ievgueni Kafelnikov qui s'était imposée l'année précédente. Ils remportent le tournoi pour la première fois. Il s'agit également de leur première victoire en Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
 Site officiel

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Internationaux de France Double messieurs
Tennis en France en 2003
Tennis en mai 2003
Tennis en juin 2003
Sport en France en mai 2003
Sport en France en juin 2003